De UEFA Super Cup 1982 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1981/82, Aston Villa FC, en de winnaar van de Europacup II 1981/82, FC Barcelona, op 19 januari en 26 januari 1983.

De eerste wedstrijd werd in Camp Nou gespeeld en eindigde in een 1-0 overwinning voor FC Barcelona. Een week later eindigde de tweede wedstrijd, in het Villa Park, na 90 minuten in 1-0 voor Aston Villa, waardoor de wedstrijd verlengd werd met twee keer 15 minuten. In deze verlenging scoorde Aston Villa nog twee doelpunten, zodat Aston Villa FC de eerste Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht sleepte.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1981/82
FC Barcelona
Aston Villa FC
Sportevenement in Barcelona
UEFA
UEFA